Wallace – szkockie nazwisko i nazwa klanu

Osoby 
 Wallace Oliveira dos Santos – brazylijski piłkarz
 Alfred Russel Wallace – brytyjski biolog, niezależnie od Karola Darwina zaproponował teorię ewolucji w konsekwencji doboru naturalnego
 Ben Wallace – amerykański koszykarz występujący w lidze NBA
 George Wallace (1919–1998) – amerykański polityk, trzykrotny gubernator stanu Alabama, obrońca segregacji rasowej
 Henry Wallace (1888–1965) – amerykański polityk, 33 wiceprezydent Stanów Zjednoczonych
 Rasheed Wallace – amerykański koszykarz występujący w lidze NBA
 Richard Wallace (1818–1890) – brytyjski milioner, kolekcjoner sztuki
 William Wallace (1270–1305) – przywódca szkockiego powstania przeciwko angielskim rządom Edwarda I Długonogiego
 William Vincent Wallace (1812–1865) – irlandzki kompozytor, skrzypek i pianista

Miejscowości w USA 
 Wallace – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Wallace – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Calaveras
 Wallace – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Shoshone
 Wallace – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Wallace – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wallace
 Wallace – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. John the Baptist
 Wallace – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lincoln
 Wallace – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Marlboro
 Wallace – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Wallace – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington

Gminy w USA 
 Wallace (ang. Wallace Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Wallace (ang. Wallace Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Wallace (ang. Wallace Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Wallace (ang. Wallace Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Wallace (ang. Wallace Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wallace
 Wallace (ang. Wallace Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Wallace (ang. Wallace Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Wallace (ang. Wallace County) – w stanie Kansas

Inne 
 Fontanny Wallace’a – paryskie ujęcia wody pitnej ufundowane przez Richarda Wallace’a w 1872
 Linia Wallace’a – hipotetyczna linia odgraniczająca australijską i orientalną krainę zoogeograficzną zaproponowana przez brytyjskiego przyrodnika Alfreda Russela Wallace’a
 Wallace Monument – wieża znajdująca się niedaleko miasta Stirling upamiętniająca przywódcę szkockiego powstania Williama Wallace’a
 Wallace – jeden z tytułowych bohaterów z serii filmów animowanych "Wallace i Gromit"
 Wallace – dawna nazwa miasta Burnett Heads w stanie Queensland w Australii